Aaptolasma är ett släkte av kräftdjur. Aaptolasma ingår i familjen Bathylasmatidae.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havstulpaner
Aaptolasma